Dissen-Striesow (baix sòrab: Dešno-Strjažow) és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Burg (Spreewald). Està formada per dos districtes, Dissen (Dešno), amb un 28,9% de població sòrab, i Striesow (Strjažow).

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg